GCF est un sigle qui peut désigner : 
 Groupe Coopération Forestière, un organisme dépendant de l'Union de la Coopération Forestière Française) ;
 Gauche communiste de France, un groupe politique léniniste français ;
 Grands Chais de France, un groupe français d'exportation de vins et spiritueux ;
 , un format de fichiers utilisé par les plateformes Steam.

GCF est un code qui peut désigner : 
 créole guadeloupéen (Guadeloupean Creole French), une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.